

Patronymes 
Sidorenko, Sydorenko () est un patronyme russe et ukrainien porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Sidorenko (1988-), joueur de tennis français d'origine russe
 Ivan Sidorenko (1919-1994), officier de l'Armée rouge et tireur d'élite
Margarita Sidorenko (1988-), archère handisport russe
 Oleksandr Sydorenko (1960-2022), nageur soviétique, spécialiste des courses de quatre nages
 Vassili Sidorenko (1961-), athlète russe, spécialiste du lancer du marteau
 Victor Sydorenko (1953-), peintre et photographe soviétique puis ukrainien
 Vitaliy Sydorenko (1981-),  joueur de football de plage ukrainien
 Vladimir Sidorenko (1976-), boxeur ukrainien

Patronyme russe
Patronyme ukrainien